Le Championnat du monde de curling masculin 2018, soixantième édition des championnats du monde de curling, a lieu du 31 mars au  à Las Vegas, au Orleans Arena aux États-Unis.

Équipes participantes

Round Robin

Classement

Résultats détaillés

Playoffs

Tableau

Tableau final

Résultats détaillés

Liens externes 
  Site officiel des championnats du monde de curling 2018.

2018
Curling masculin
Curling masculin 2018
Masculin Monde 2018
Sport aux États-Unis en mars 2018
Sport aux États-Unis en avril 2018
Événement sportif à Las Vegas